Голуб може да се односи на:

 Голуб, птица
 Голуб (сазвежђе)
 Голуб (име)
 Голуб (новине)